Friedhof Freiburg im Breisgau steht für:

 Alter Friedhof (Freiburg im Breisgau)
 Jüdischer Friedhof (Freiburg im Breisgau)